Río Huancabamba ist der Name folgender Flüsse in Peru:

 Río Huancabamba (Río Chamaya), linker Quellfluss des Río Chamaya in den Regionen Cajamarca und Piura
 Río Huancabamba (Río Pozuzo), rechter Quellfluss des Río Pozuzo in der Region Pasco